Saint-Perdoux kan syfta på:
 Saint-Perdoux, Dordogne
 Saint-Perdoux, Lot